Гора — деревня в Харовском районе Вологодской области на реке Пундуга. Административный центр Разинского сельского поселения и Разинского сельсовета.

Расстояние до районного центра Харовска по автодороге — 35 км. Ближайшие населённые пункты — Юдинская, Пундуга, Есиповская.

По переписи 2002 года население — 229 человек (109 мужчин, 120 женщин). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Харовского района